Ministerio de Relaciones Exteriores steht für folgende Außenministerien:

 Ministerio de Relaciones Exteriores (Chile)
 Ministerio de Relaciones Exteriores (Kuba)
 Ministerio de Relaciones Exteriores (Kolumbien)